Премія MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий альбом» — нагорода, що вручалася із 1998 по 2008 роки.

Переможці та номінанти 
Переможців виділено жирним.

1990-ті

2000-ті

Примітки 

Нагороди, засновані 1998
MTV Europe Music Awards